Stockmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Elsbeth Stockmayer (1885–1975), deutsche Malerin, Schriftstellerin und Verlegerin
 Erich Stockmayer (1883–1965), württembergischer Oberamtmann und Landrat
 Gertrud Stockmayer (1880–1963), eine der ersten Abiturientinnen und Studentinnen Württembergs
 Gustav Stockmayer (1796–1870), württembergischer Oberamtmann

 Johann Christoph Friedrich von Stockmayer (1766–1821), württembergischer Oberamtmann
 Johann Friedrich Stockmayer (1705–1782), württembergischer Regierungsrat
 Ludwig Friedrich von Stockmayer (1779–1837), württembergischer Gouverneur von Stuttgart und Stellvertreter des Kriegsministers
 Otto Stockmayer (1838–1917), deutscher Professor, Pfarrer und Evangelist
 Walter H. Stockmayer (1914–2004), US-amerikanischer Chemiker; Pionier der Polymerforschung

Siehe auch:
 Stockmeyer
 Stockmeier
 Stocksmayr